Brandon Burlon (né le  à Nobleton, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière professionnelle en 2011-2012 avec les Devils d'Albany dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

|2005-2006 || Kings de Vaughan Midget AAA || GTHL ||55 ||19 ||29 ||48 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2006-2007 || Buzzers de St. Michael's || OPJHL ||45 ||4 ||19 ||23 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2007-2008 || Buzzers de St. Michael's || OPJHL ||32 ||7 ||17 ||24 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Université du Michigan || CCHA ||33 ||5 ||10 ||15 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Université du Michigan || CCHA ||45 ||3 ||11 ||14 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Université du Michigan || CCHA ||38 ||5 ||13 ||18 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012|| Devils d'Albany || LAH ||57 ||1 ||8 ||9 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013|| Devils d'Albany || LAH || 53|| 1|| 16|| 17|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Devils d'Albany || LAH || 54 || 5 || 6 || 11 || 39 || - || - | - || - || -
|-
|2014-2015 || Devils d'Albany || LAH || 72 || 8 || 28 || 36 || 93 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Devils d'Albany || LAH || 56 || 4 || 17 || 21 || 56 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Roadrunners de Tucson || LAH || 33 || 3 ||8  || 11 || 39 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Düsseldorfer EG || DEL || 51||3||8||11||32|| - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Västerviks IK || Allsvenskan || 29 || 0|| 0|| 0|| 24|| - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Orli Znojmo || EBEL || 6 || 1 || 3 || 4 || 4 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en mars 1990
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Devils d'Albany
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur des Stavanger Oilers
Joueur du HC Znojemští Orli